Kis kan syfta på följande:
 Svavelkis, ett mineral

Geografi

Azerbajdzjan 

 Kiş (ort i Azerbajdzjan, Chodzjavänd), 
 Kiş (ort i Azerbajdzjan, Sjäki), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar